VF est un sigle qui peut désigner :
 la version française, terme employé dans plusieurs domaines, notamment le cinéma et la télévision pour désigner des films ou des séries dont les dialogues ont été traduits et réenregistrés en français. Elle est souvent opposée à la version originale (VO) ;
 Valuair, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.